1961 puede referirse a:
 
El número 1961.
El año 1961 d. C.
El año 1961 a. C. 
1961 (Héroes), es el décimo episodio del volumen 4: fugitivos.